GNOME Keyring — сервис (демон) gnome-keyring-daemon, предназначенный для безопасного хранения информации — имён пользователей и паролей. Конфиденциальные данные хранятся в зашифрованном виде и пользователю достаточно вводить один мастер-пароль для получения к ним доступа.

GNOME Keyring — часть окружения рабочего стола GNOME и разрабатывается и поддерживается проектом GnomeLive.

GNOME Keyring Manager 
GNOME Keyring Manager — устаревший интерфейс для the GNOME Keyring. С версии GNOME 2.22 вместо GNOME Keyring Manager используется приложение Seahorse.

См. также 
 KWallet, аналог в KDE
 Apple Keychain
 KeePass
 KeePassX
 NetworkManager
 LastPass
 Roboform

Примечания

Ссылки 
 Seahorse Encryption

Менеджеры паролей
GNOME
Утилиты
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Свободное кроссплатформенное программное обеспечение